Спи́ра () — греческая фамилия.
 Спиру, Аристоклис (1886—1972) — Афинагор I, Патриарх Константинопольский
 Спиру, Василий Львович (1898—1969) — революционер, сотрудник советских спецслужб.
 Спиру, Крис (род. 1942) — американский политик-демократ.
 Спиру, Нако (1918—1947) — албанский политик-коммунист.
 Спиру, Петрос (кон. XVIII века—1814) — греко-аргентинский моряк, герой Войны за независимость Аргентины.

В мультфильмах и комиксах 
 Спиру (персонаж) — главный персонаж французского мультсериала «Спиру и Фантазио», а также популярных французских одноимённых комиксов издаваемых с 1938 года по настоящее время, и книги «Приключения Спиру и Фантазио». Имеет напарника Фантазио, и белку-питомца Спипа.
 Спиру (журнал) — бельгийский еженедельный журнал комиксов.